Jany steht für:

 Jany (Gołdap), Dorf in der polnischen Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Groß Jahnen, Kreis Goldap, Ostpreußen
 Jany (Zielona Góra), Ortsteil der Stadt Zielona Góra in der polnischen Woiwodschaft Lebus, bis 1945: Janny, Kreis Grünberg, Schlesien

Jany ist der Familienname folgender Personen:
 Alex Jany (1929–2001), französischer Schwimmer
 Curt Jany (1867–1945), preußischer Offizier und Militärhistoriker
 Gusztáv Jány (1883–1947), ungarischer Offizier
 Klaus-Dieter Jany (* 1943), deutscher Biochemiker
 Maria Jany (* 1975), deutsche Theaterschauspielerin
 Reinhard Jany (* 1956), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Volkhard Jany (1944–2022), deutscher Fußballtorwart

Siehe auch:
 Jani
 Janni
 Janny